Termin NEUC ima više značenja.
 UDP-N-acetilglukozaminska 2-epimeraza (hidroliza), enzim
 UDP-N,N'-diacetilbacilozaminska 2-epimeraza (hidroliza), enzim